Ерланд Юсефсон (; ) е шведски актьор, писател и режисьор от еврейски произход.  Той е най-известен с участието си в няколко филма, режисирани от Ингмар Бергман, Андрей Тарковски и Тео Ангелопулос, както и с театралните си роли. Автор е на няколко романа, разкази, стихове и пиеси.

Частична филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски режисьори
Шведски актьори и актриси
Шведски автори на разкази
Шведски драматурзи
Шведски романисти
Шведски поети
Евреи
Родени в Стокхолм
Починали в Стокхолм